Иштван Молнар (; род. 27 января 1968 года, Мукачево, СССР — ум. 21 июня 1993 года, Ужгород, Украина) — советский и украинский художник и график венгерского происхождения. Один из наиболее ярких и талантливых представителей молодёжной культуры Закарпатья и Западной Украины конца 1980-х — начала1990-х гг.

Биография 
Родился в Мукачево, но в 1972 году его семья переселилась в Ужгород. Начиная со школьных лет посещал ужгородскую художественную студию Золтана Баконьи. В 1982—1987 гг. учился в Ужгородском училище прикладного искусства. Параллельно занимался рок-музыкой, которая стала неотъемлемой частью его жизни и творчества. После окончания училища он вместе с друзьями-музыкантами создал рок-группу «St. Pauli Guys». В то же время вокруг И. Молнара сформировалась неформальная группа молодых художников под названием «Ліве око». В 1989—1993 гг. продолжил учёбу во Львовском государственном институте прикладного и декоративного искусства, прошёл стажировку в Венгрии.

Судьба выделила обдарованному художнику менее семи лет активной творческой деятельности. За этот короткий, но чрезвычайно яркий и мощный период, были созданы несколько десятков неординарных художественных работ (в большинстве подаренных друзьям) и была организована серия выставок группы «Ліве око» в Ужгороде, Львове, Будапеште, Жешуве, Берлине, Чикаго… Фатальная болезнь прервала жизнь 25-летнего художника, в чём-то трагически-парадоксальным образом повторивши судьбу австрийского экспрессиониста Эгона Шиле, со стилистикой которого перекликиваются отдельные полотна И. Молнара. Его работы, выполненные в стиле «модерн» и актуальные в эпоху «позднего рок-н-рола», и сеогодня продолжают поражать своей откровенностью, глубиной содержания, многоговорящей экспрессией и опережающей время силой искусства.

Примечания

Ссылки 
 Посланник вечности Иштван Молнар
 In memoriam Иштвана Молнара: в Ужгороде открыли ретроспективную выставку самобытного художника
 Тот, Кто Спешил Жить. Заметки с выставки
 Биография Иштвана Молнара на сайте «Центр поддержки венгерской культуры» (kmmi.org.ua)
 Видео — И.Молнар на YouTube
 Биография Иштвана Молнара (стр. 299)

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники Украины
Художники Венгрии
Графики СССР
Графики Украины
Графики Венгрии
Художники XX века
Графики XX века